Purple Haze — четвертий студійний альбом американського репера Cam'ron, випущений 7 грудня 2004 року. Альбом дебютував під номером 20 в Billboard 200 з 123 000 проданих копій за перший тиждень. Альбом отримав золотий сертифікат Американської асоціації звукозаписної індустрії (RIAA).

Зміст

Примітки 

Альбоми Cam'ron
Альбоми Def Jam Recordings